Lindicken ist ein Name ostpreußischer Orte im Gebiet der heutigen russischen Oblast Kaliningrad bzw. im litauischen Bezirk Tauragė:
 Lindicken, Kreis Insterburg, seit 1946: Krasnoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Russland
 Lindicken (Pillkallen), Kreis Pillkallen/Schloßberg, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Russland
 Lindicken, Kreis Pogegen/Tilsit-Ragnit, nach 1945: Lindikai (Pagėgiai), Dorf in der Gemeinde Pagėgiai, Litauen
 Lindicken, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, nach 1946: Lukino, jetzt: Kaschtanowka (Kaliningrad, Neman), Siedlung im Rajon Neman, Russland